Ola Johansson är namnet på

*Ola Johansson (bandyspelare)
Ola Johansson (basist)
Ola Johansson (tonsättare) 
Ola Johansson (politiker), Centerpartiet